«Оплот» — телеканал Донецкой Народной Республики. Начал вещание в конце июля 2014 года, заменив собой Первый муниципальный.

По информации сайта dfact.net, приём телеканала «Оплот» (вместо «Первого национального») был отмечен в городе Бабурки Запорожской области.

История 
Канал ведёт историю от донецкого отделения общественной организации «Оплот» и её лидера Александра Захарченко, который на базе организации создал батальон, участвовавший в боях в 2014 году на стороне ДНР.

Первая программа «Оплота» вышла в эфир 30 июля 2014 года на частоте «Первого муниципального» в Донецке (12 ТВК), при этом примерно до 8 августа «Первый муниципальный» всё ещё пытался остаться в эфире (что удавалось за счёт нахождения передающей антенны не на крупных передающих центрах). Однако в конечном итоге частота и телеканал перешли под контроль «Оплота».

В начале 2015 года «Оплот» получил доступ к технической базе и студиям телеканала «Донбасс», куда и переехал в итоге. Техническая база «Первого муниципального» стала использоваться для телеканала «Оплот 2», вышедшего в эфир 23 февраля 2015 года.

В отличие от остальных каналов Донецкой Народной Республики, «Оплот» и «Оплот-2» контролировались не Министерством Информации ДНР, а Министерством Доходов и Сборов, которым руководил соратник бывшего главы ДНР Захарченко Александр Тимофеев. После гибели Захарченко в августе 2018 года телеканал перешёл под контроль Министерства Информации, одновременно с чем с канала ушли практически все журналисты старой команды.

Вещание 
 6 ТВК — Донецк

Программы

Нынешние

Бывшие 
 Донецк за 20 минут

Логотипы 
Логотип расположен в левом верхнем углу. Во время показа программы «Оплот за неделю» к логотипу добавляется прямоугольник белого цвета меньшего размера со скруглёнными углами, в центре которого слова красного цвета: «ЗА НЕДЕЛЮ».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Бывший официальный сайт
 Бывший официальный сайт
 Снегин О. В., Лапшина Е. А., Шаповалова Э. В. Модель оценки эффективности внедрения рекомендаций по повышению конкурентоспособности организации //Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2017. – №. 4. – С. 178-185.
 Скалдуцкая И. А. Использование масс-медиа в системе патриотического воспитания общеобразовательной организации //Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров в контексте акмеологических идей. – 2020. – С. 152-157.
 Бурляй А. С. Прагматические аспекты языковой личности журналиста ДНР в заголовочных комплексах телесюжетов //Новые горизонты русистики. – 2021. – №. 13. – С. 10-17.

Телеканалы
HD-телеканалы
Телеканалы, запущенные в 2014 году
Телеканалы Донецка
Телеканалы Донецкой Народной Республики
Телеканалы, вещающие в формате 16:9
Телеканалы с онлайн-трансляцией